Dofteana se poate referi la:

 Comuna Dofteana, Bacău, o comună în județul Bacău
 Râul Dofteana, un curs de apă, afluent al râului Trotuș

Vezi și 
 Doftana (dezambiguizare)

Toponime românești